John Murray puede referirse a:

Personas 
 Joseph Edward Murray (1919 – 2012), cirujano estadounidense, ganador del Premio Nobel.
 John Courtney Murray (1904-), jesuita teólogo e intelectual estadounidense.
 John Murray (editor) (1745–1793), editor inglés, fundador de John Murray (editorial).
 John Murray (militar y político) (c.1768-1827) 8.º Baronet Murray de Dunerne y miembro del parlamento.
 John Murray (actor) (1958-): actor estadounidense.
 John Murray (novelista australiano) (1963-): epidemiólogo australiano, y escritor.
 John Murray (locutor) (1964-): locutor y periodista irlandés.
 John Murray (novelista) (1950-): novelista inglés.
 John Murray (dramaturgo) (1906–1984): dramaturgo estadounidense, coautor de Room Service.
 John T. Murray (1886–1957: actor australiano, ver Bardelys the Magnificent.
 Johnny Murray (actor de voz): actor de voz conocido por Bosko, primera estrella de los animés de Warner Brothers.
 John Porry Murray (1830–1895): político confederado.
 John Wilson Murray (1840–1906): policía escocés que trabajó en EE. UU. y en Canadá a fines del s. XIX y comienzos del XX.
 Evan John Murray MacGregor (1785-1841): noble británico.

Autores de nombres científicos 
 Murray - Johan Andreas Murray 1740-1791.
 J.Murray - John Murray (oceanógrafo) 1841-1914.